Palebon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Palebon, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Palebon, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar